Белореченская — топоним.

Белореченская — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае.
 Белореченская — шахта в Луганской области.
Белореченская — до 1958 г. название города Белореченск в Краснодарском крае.

См. также 
  — название ряда улиц в городах ex-СССР.
Белореченская ГЭС